Battle Beast –  action figures giapponesi
 Battle Beast – gruppo musicale finlandese
 Battle Beast – album dei Battle Beast del 2013